Léocadie Doze (1822-1859), actrice, dramaturge et écrivaine française
 Melchior Doze (1827-1913), peintre français
 Nicolas Doze (1969), journaliste français